

Sigle 
 Self-Organizing Map – tipo di rete neurale
 Shadow of Memories – Videogioco prodotto da Konami
 Skidmore, Owings and Merrill – studio di architettura
 SOM - soil organic matter - humus

Codici 
 SOM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Anzoategui di San Tome (Venezuela)
 SOM – codice aeroportuale ICAO della compagnia aerea Somali Airlines
 som – codice ISO 639-3 della lingua somala
 SOM – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Somalia

Economia 
 Som – nome di diverse monete
 Som kirghizo – valuta del Kirghizistan
 Som uzbeko – valuta dell'Uzbekistan

Religione 
 S.O.M. – sigla delle Suore Ospedaliere della Misericordia

Altro 
 Lingua som
 Som – comune dell'Ungheria
 Som – città dell'India